Kar kan have flere betydning:
 Kar (beholder) – rundet, åben og lav beholder.
 Kar (biologi) – rørformet organ der leder væske rundt i organismen